A 24 122-es számú mellékút a Heves megyei Szajla-Újtelep és Recsk között húzódó, öt számjegyű mellékút, mely áthalad Ó-Szajlán és megkerüli a Búzás-völgyi-víztározót. Kezelője a Magyar Közút Kht. Heves megyei Igazgatósága.

Nyomvonala 

A 2412-es útból ágazik ki, annak 5+500-as kilométerszelvénye közelében, a Terpessel teljesen egybeépült Szajla-Újtelep területén. Bő egy kilométer után éri el a szajlai ófalu első házait, melyek közt a Fenyves út, a déli falurészben pedig a Kossuth Lajos út nevet veszi fel. Körülbelül 2,2 kilométer után lép ki a belterületről; nagyjából a 3. és 4. kilométerei között Sirok külterületén húzódik, utána pedig átlép Recsk területére. Ott nemsokára eléri a Búzás-völgyi-tavat, délről megkerüli annak duzzasztógátját, majd a tó nyugati partján a Recskvasárnap nevű, üdülőövezeti jellegű településrészen folytatódik. Bő 5,5 kilométer után elhagyja a tó térségét és nyugatnak fordul, ezáltal hamarosan eléri Recsk első lakóházait, melyek közt Repeczky Ferenc utca lesz a neve. Így is ér véget, Recsk központjának keleti részén, beletorkollva a 24-es főútba, annak a 35+300-as kilométerszelvénye közelében.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 7,345 kilométer.

Csak a 2412-es úttól Ó-Szajla végéig, illetve a Lakipusztára vezető út recskvasárnapi elágazásától a 24-as főútig van kiépítve 2×1 sávos útként, a közbülső szakasza földút.

Története

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Referenciák

Külső hivatkozások 
Magyar Közút Kht.

24122
Sirok